«Красные линии» — гражданская кампания протеста на Украине, участники которой декларируют необходимость борьбы против возможного отхода украинских властей от курса на евроинтеграцию, против нормализации отношений с Российской Федерацией, в поддержку национального суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя Украины, украинской армии, украинского языка и политики декоммунизации. Начало кампании было связано с избранием президента Владимира Зеленского (2019).

Предшествовавшие события 
В апреле 2019 года на Украине состоялись президентские выборы, на которых победил Владимир Зеленский. После инаугурации Владимир Зеленский и представители его команды сделали ряд заявлений (в частности, о возможности нормализации отношений с Россией) и предприняли кадровые решения, которые вызвали протесты многочисленных общественных организаций националистического и «патриотического» толка, гражданских активистов, так называемых «ветеранов АТО» — участников вооружённого конфликта на Донбассе, представителей масс медиа, деятелей культуры.

Уже 23 мая они выступили с совместным публичным заявлением, выразив протест против кадровой политики президента Зеленского. Новая власть, по мнению противников Зеленского, могла попытаться изменить курс, проводившийся в 2014-2019 годах при Петре Порошенко.

Представители гражданского общества в своём заявлении обозначили некие «красные линии» — действия, осуществление которых, по их мнению, приведёт к ухудшению внутренней и внешнеполитической ситуации Украины. По словам активистов, речь идёт о потенциальных проблемах в следующих шести областях: евроинтеграция, отношения с Российской Федерацией, политическое устройство Украины, армия, язык и декоммунизация.

«Красные линии» 
В заявлении были перечислены действия новых властей Украины, которые могут быть расценены как «пересечение красных линий»:
 Вопросы безопасности
 проведение референдума по вопросу о формате переговоров с Россией или принципах мирного урегулирования с Россией;
 сепаратные, без участия западных партнёров Украины, переговоры с руководством России, представителями «оккупационных властей и их вооружённых формирований и банд на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя»;
 выполнение, в ущерб национальным интересам, ультимативных требований «государства-агрессора» или достижение компромиссов с российским руководством ценой уступок за счёт национального суверенитета, территориальной целостности, политического устройства и независимой внутренней и внешней политики Украины;
 замедление реализации политики в сфере безопасности и обороны, сформулированной в Стратегическом оборонном бюллетене Украины.
 Внешнеполитические приоритеты:
 замедление, саботаж или отказ от стратегического курса на членство в ЕС и НАТО, снижение уровня политического диалога и разрушение двусторонних институциональных механизмов сотрудничества по европейским и евроатлантическим направлениям;
 действия, которые будут способствовать смягчению или отмене режима санкций против «государства-агрессора» со стороны международных партнёров Украины;
 ревизия действий, направленных на поддержку международной солидарности с Украиной, восстановление её территориальной целостности, гарантии безопасности и защиты прав всех, кто подвергается притеснениям в результате действий «российского агрессора»;
 противодействие или препятствование деятельности украинской стороны в международных судебных инстанциях и арбитражных судах по привлечению России к международно-правовой ответственности за «акты агрессии» и ущерб, нанесённый Украине и её гражданам.
 Экономические шаги:
 преференции в отношении олигархов (в том числе возвращение национализированного Приватбанка его бывшим собственникам или выплата «компенсаций» этим собственникам) и допущение использования монопольного положения финансово-промышленных групп в энергетике;
 политика, направленная против действующих договорённостей с МВФ и другими иностранными партнёрами Украины, которые способствуют макрофинансовой стабильности Украины;
 масштабный передел собственности в интересах группы лиц;
 давление на регуляторов (Антимонопольный комитет Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания) и использование их в интересах политических сил или групп, в противовес поддержке их реформирования для укрепления и усиления независимости).
 Идентичность: язык, образование, культура
 пересмотр закона о языке;
 пересмотр закона об образовании;
 пересмотр закона о декоммунизации и осуждении тоталитарного прошлого;
 любые действия, направленные на подрыв или дискредитацию Православной церкви Украины или поддержку Русской православной церкви на Украине.
 СМИ и информационная политика
 использование СМИ в пропагандистских целях в интересах новой власти;
 возобновление работы российских социальных сетей и российских телеканалов на Украине;
 попытки отмены независимости Общественного вещания (досрочная смена состава его наблюдательного совета или финансовое давление).
 Функционирование государства
 отмена электронного декларирования для государственных служащих и системы государственных закупок Prozorro;
 политически мотивированное преследование представителей предыдущей власти;
 реабилитация/возвращение в политику представителей режима бывшего президента Украины Виктора Януковича и людей, которые поддержали «диктаторские законы» от 16 января 2014 года;
 коалиция партии «Слуга народа» с политиками, которые составляли основу Партии регионов и Оппозиционного блока в новом парламенте, и/или иными партиями, которые занимают позицию примирения с Россией путём капитуляции или уступок в отношении государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;
 игнорирование диалога с гражданским обществом;
 замедление ключевых реформ: административно-территориальной, медицинской, образовательной, банковской;
 замедление или саботаж антикоррупционной и судебной реформ.

Старт кампании 
2 июля Гражданское движение «Відсіч» (Отпор) выступило с «призывом ко всем политикам, гражданским активистам, неравнодушным гражданам обозначить „красные линии“ и организовать массовый протест в случае, если новая власть их пересечёт».

Кампания стартовала 4 июля с акции «Не позволь им пересечь красные линии» перед Офисом президента Украины.

Акции 
В рамках начавшейся кампании активисты Гражданского движения «Отпор» распространяли листовки с призывами контролировать действия властей и в случае пересечения «красных линий» прибегать к активным действиям.

В ходе предвыборной кампании, предшествовавшей внеочередным парламентским выборам, распространялись листовки против кандидатов по мажоритарным округам, которые, по мнению активистов, уже пересекли «красные линии»: Александра Дубинского (партия «Слуга народа»), Максима Луцкого («Оппозиционная платформа — За жизнь», Виталия Журавского, Сергея Лещенко, а также против партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Активисты «Красных линий» выступали против назначения Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова.

5 сентября в Киеве состоялась акция «Долой за красную линию» — против освобождения из-под стражи свидетеля по делу о катастрофе самолёта Boeing 777 в Донецкой области Владимира Цемаха. Аналогичная акция была проведена в Харькове.

19 сентября перед Офисом президента Украины прошла акция «Нормандский заговор — государственная измена» против особого статуса для самопровозглашённых республик Донбасса, всеобщей амнистии для участников вооружённых формирований ДНР и ЛНР, а также подписания соглашений с Россией по так называемой формуле Штайнмайера. Аналогичная акция состоялась в Запорожье.

1 октября Владимир Зеленский объявил, что будет разработан новый закон временного действия об особом статусе ОРДЛО, в котором будет имплементирована «формула Штайнмайера». При этом он заверил, что власти «не перейдут ни одной красной линии» и «не будет никакой капитуляции».

Несмотря на заверения президента Зеленского о том, что местные выборы на Донбассе будут проведены лишь после окончания боевых действий и только под контролем уполномоченных на то официальных украинских органов с соблюдением всех требований украинского законодательства, уже сам факт, что власти пришли к согласию с «сепаратистами», вызвал массовые протесты на Украине. Протестующие требовали отказаться от согласования «формулы Штайнмайера», называя её первым шагом к капитуляции.

Акции протеста прошли перед Офисом президента Украины и на Майдане Независимости. Аналогичные акции состоялись также в Днепре, Львове, Мариуполе и Харькове.

В ночь на 2 октября акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера» и капитуляции Украины прошли в Запорожье и Черкассах, утром — акция у Верховной рады Украины в Киеве, вечером — многолюдный митинг в Киеве. В течение дня были организованы акции и протесты в Запорожье, Харькове, Львове, Виннице, Ровно, Хмельницком, Краматорске, Херсоне, Черновцах, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Ужгороде, Полтаве, Николаеве, Мариуполе, Северодонецке, Ивано-Франковске, Кропивницком. Активисты заявляли, что власти своими действиями пересекли «красную линию».

С начала октября акции протеста оформились в единое движение «Нет капитуляции!» («Движение против капитуляции»). Протестные акции, проходящие во многих крупных городах, объединили против Зеленского уличных радикалов и членов добровольческих батальонов, ветеранов АТО, активистов, волонтёров и участников Евромайдана, как минимум две парламентские партии и значительную часть СМИ.

В начале декабря, перед поездкой Владимира Зеленского на парижский саммит «нормандской четвёрки», Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук призвали «всех украинцев, все государственнические политические силы, общественные организации» выйти 8 декабря на Майдан, чтобы напомнить власти о «красных линиях» — «требованиях украинского народа, которые никто не имеет права игнорировать»:
 Никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации.
 Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
 Никаких политических действий, включая выборы на «временно оккупированных территориях Донбасса» до выполнения условий безопасности и «деоккупации», включая «вывод российских войск, разоружение незаконных вооружённых формирований», установление контроля над государственной границей.
 Никаких компромиссов относительно «деоккупации» и возвращения Крыма в состав Украины.
 Никакого прекращения международных судебных процессов против России.

Текст заявления, подписанный тремя лидерами, опубликовал в Facebook депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий.

8 декабря 2019 года в центре Киева прошла акция «„Красные линии“ для Зеленского». Организаторами выступили Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук. Участники акции призывали президента Владимира Зеленского на «нормандском саммите» 9 декабря не идти на компромиссы по вопросам унитарности Украины и её европейского курса. На площадь вышли около 20 тыс. человек.

Летом 2020 года на Украине проводились многочисленные акции против принятия Верховной радой законопроекта № 2362 народного депутата Максима Бужанского («Слуга народа»), преддлагавшего отложить на три года украинизацию школ, а также законопроекта № 2693 «О СМИ», предусматривавшего отмену «Списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины» («чёрного списка» Минкульта Украины). Активисты обвиняли депутатов в очередном пересечении «красных линий».

«Красные линии» в украинском политическом дискурсе 
Пётр Порошенко использовал риторику «красных линий» для власти, призывая новую власть не допустить капитуляции в вопросах оккупированных территорий, поддержать украинскую армию, продолжить евроинтеграцию.

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявлял, что его партия при формировании коалиции в Верховной раде Украины с другими партиями будет исходить из соблюдения таких «красных линий», как движение Украины в Европу, ЕС и НАТО, принцип равенства всех перед законом и неотвратимость наказания, экономика без олигархов и «спуск депутатов с неба на землю». Партия использует риторику о пересечении «красных линий» властью и в дальнейшем.

См. также 
 «Нет капитуляции!»

Примечания

Ссылки 
 Владимиру Зеленскому предложили сыграть на пианино вместо Украины. Митинг в честь шестой годовщины Евромайдана был организован противниками нынешнего президента // «Коммерсантъ» от 22.11.2019
 Майдан шестилетней выдержки. В Киеве отметили очередную годовщину протестов декабря 2013 года // Газета «Коммерсантъ» № 221 от 02.12.2019

Акции протеста 2019 года
Акции протеста в Киеве
Президентство Владимира Зеленского
Российско-украинские отношения
Украина и Европейский союз